Metsola ist der Familienname folgender Personen:

 Juha Metsola (* 1989), finnischer Eishockeytorwart
 Roberta Metsola (* 1979), maltesische Politikerin, Präsidentin des Europäischen Parlaments